Imago, término entomológico para el último estadio del desarrollo de un insecto, puede referirse también a:

 Latín
 Imago clipeata, retratos circunscritos en un marco circular, llamados así por su similitud con los escudos redondos (clipeus).
 Imago Dei, expresión latina usada en la teología cristiana para "Imagen de Dios".

Revistas psicoanalíticas
 Imago, publicación editada en Viena bajo la dirección editorial de Sigmund Freud entre 1912 y 1937.
 American Imago, revista académica fundada en 1939 por Sigmund Freud y Hanns Sachs.

 Psicología analítica
 Imago, término psicológico acuñado por Carl Gustav Jung.